Вилламов — русская фамилия; имеет женскую форму Вилламова.

Известные носители:
 Вилламов, Александр Григорьевич (1798—1870) — генерал-лейтенант Корпуса флотских штурманов, гидрограф, начальник Гидрографического департамента Морского министерства.
 Вилламов, Артемий Григорьевич (1804—1869) — декабрист, действительный статский советник.
 Вилламов, Владимир Александрович (1836—1889) — генерал-адъютант, Свиты его Величества генерал-майор; поэт.
 
 Вилламов, Николай Артемьевич (1850—1914) — русский военный деятель, генерал от кавалерии.
 Вилламов, Иоган-Готтлиб (1736—1777) — немецкий поэт; директор Петришуле.

Вилламова 
 Вилламова, Луиза Элизабет Констанса (более известна под фамилией Ланская; 1764—1847) — русская писательница, наставница великой княжны Александры Павловны.